Molekulska formula -{C15H18O4}- se može odnositi na:

 Helenalin
 Plikatin A